Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин  2013 года разыгрывался дважды: в матче и турнире:
 Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2013 (матч)
 Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2013 (турнир)